gin – napój alkoholowy
 dżinn – rodzaj ducha w kulturze arabskiej
 Dżinn – powieść Grahama Mastertona
 Dżinn – seria komiksowa